Pallas steht als Name für:

Griechische Mythologie:
 Pallas (Titan), ein Titan, Nachfahren des Kreios und der Eurybia
 Pallas (Gigant), einer der Giganten
 Pallas Athene, griechische Göttin der Klugheit bzw. Weisheit
 Pallas (Kriegerin), Jugend- und Kampfgefährtin Athenes
 Pallas (Sohn des Pandion), Sohn des Pandion und der Metiadusa, Bruder des Aigeus
 Pallas (Aeneis), Sohn des Arkaderkönigs Euander in Vergils Aeneis
 Pallas (Sohn des Megamedes), Sohn des Megamedes und Vater der Selene

Römische Namen:
 Marcus Antonius Pallas († 62), römischer Sklave der Antonia
 Marcus Antonius Pallas (Konsul 167), römischer Suffektkonsul 167

Familiennamen:
 Albrecht Pallas (* 1980), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Sächsischen Landtags
 August Friedrich Pallas (1731–1812), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Betty Pallas (1910–1988), deutsche Landespolitikerin (Nordrhein-Westfalen) (KPD)
 David Pallas (* 1980), schweizerisch-spanischer Fußballspieler
 Ignacio Pallas (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Karl Pallas (1860–1933), deutscher Archidiakon, Theologe, Schriftsteller und Heimatforscher
 Maksi Pallas (* 2003), kanadische Handballspielerin
 Nadine Pallas (* 1975), deutsche Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin
 Peter Simon Pallas (1741–1811), deutscher Naturforscher und Geograf
 Reinhold Pallas (1901–1970), deutscher Maler 
 Simon Pallas (1694–1770), deutscher Chirurg und erster Wundarzt der Charité

Schiffsnamen:
 eine französische Fregatte, siehe Pallas-Klasse (1808)
 Pallas (Schiff, 1971), ein 1998 havarierter Frachter

Geographische Objekte:
 Pallas (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Pallas, ein Höhenzug in Finnland, siehe Pallastunturi
 Pallasseum (umgangssprachlich), Wohnsiedlung in Berlin-Schöneberg
 Pallas Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Astronomische Objekte:
 (2) Pallas, ein Asteroid des Asteroidengürtels 
 Pallas (Mondkrater), benannt nach Peter Simon Pallas

Pallas steht weiter für:
 Pallas (Kunsthochschule), eine 1918 in Estland gegründete Künstlervereinigung
 Pallas (Künstlervereinigung), Name einer Kunst(hoch)schule in Tartu, 1919–1944
 Pallas (Zeitschrift), eine Zeitschrift der Altertumswissenschaften
 eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Fortuna I bis Leda I
 Fregatte Pallas, ein Reisebericht des russischen Schriftstellers Iwan Alexandrowitsch Gontscharow zum Typ-Schiff der Pallas-Klasse (1808)
 Pallas (Band), eine schottische Neo-Prog-Band
 Pallas Group, Plattenpresswerk in Diepholz
 Pallas-Verlag AG, deutscher Kunst-, Buchhandels- und Ansichtskartenverlag, siehe Podzun-Pallas Verlag
 die 1910 gegründete Pallas-Vergaser-Gesellschaft m.b.H., siehe Berliner Vergaser-Fabrik #Vorgeschichte der Betriebsgründung
 eine Marke (nach 1945) von Motorrad-Vergasern der Deutschen Vergaser-Gesellschaft, siehe Rheinmetall Automotive #Pierburg

Siehe auch:
 Palas (Begriffsklärung)
 Palladas